Haroche:
 Raphaël Haroche (* 1975, Boulogne-Billancourt, Paris), cantor francês
 Serge Haroche (* 1944, Casablanca), físico francês
 Gilles Haroche (* 1951, Casablanca), físico francês